DLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dillons Bay (Vanuatu)